Митрополи́т Никоди́м (, в миру Констанди́нос Кораки́с ; ) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Кассандрийский (с 2001).

Биография 
Родился в 1942 году на острове Сифносе, в Греции.

В 1967 году окончил богословский институт Афинского университета. В 1965 году был хиротонисан во диакона, а в 1969 году — во пресвитера, после чего служил проповедником в Пирейской митрополии.

С 1974 года был протосинкеллом Неакринийской митрополии.

13 января 2001 года был хиротонисан в сан епископа и возведён в достоинство митрополита Кассандрийского.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви